Lamperti est un patronyme porté notamment par :

 Francesco Lamperti (1813-1892), musicien, professeur de chant et écrivain italien ;
 Giovanni Battista Lamperti (1839-1910), professeur de chant italien ;
 Gracieux Lamperti (193-2002), boxeur français.